Kasan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kasan, västra udden av Halsön, Korsnäs, 
 Kasan, Nagu, Åboland,

Iran 

 Kasan, Iran, Golestan,

Se även
Kazan, oblasthuvudort i Tatarstan, Ryssland.
Koson

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar